Hrvatska:
 Kovači (Kaštelir-Labinci), naselje u općini Kaštelir-Labinci

BiH:
 Kovači (Goražde, BiH), naselje u općini Goražde
 Kovači (Kiseljak, BiH), naselje u općini Kiseljak
 Kovači (Rudo, BiH), naselje u općini Rudo
 Kovači (Tomislavgrad, BiH), naselje u općini Tomislavgrad
 Kovači (Živinice, BiH), naselje u općini Živinice
 Kovači (Stari Grad Sarajevo, BiH), naselje u općini Stari Grad Sarajevo

Crna Gora:
 Kovači (Kotor, Crna Gora), naselje u općini Kotor
 Kovači (Nikšić, Crna Gora), naselje u općini Nikšić
 Kovači (Plužine, Crna Gora), naselje u općini Plužine
 Kovači (Pljevlja, Crna Gora), naselje u općini Pljevlja